Estación de Córdoba puede estar refiriéndose a:

España 
 la Estación Central, antigua estación de MZA y RENFE en Córdoba;
 la Estación de Córdoba-Cercadilla, antigua estación de «Andaluces» en la ciudad homónima;
 la Estación de Córdoba-El Higuerón, estación de mercancías de la ciudad homónima;
 la Estación de Córdoba, principal estación de la ciudad homónima;
 la Estación de Córdoba, nombre popular de la antigua Estación de Plaza Armas de Sevilla.

Argentina 
 la Estación Córdoba del ferrocarril Belgrano, en la ciudad de Córdoba:
 la Estación Córdoba del ferrocarril Mitre, en la ciudad homónima;
 la Estación Córdoba del ferrocarril subterráneo de Buenos Aires;
 la Estación Córdoba, ex estación del Tranvía del Este de Buenos Aires.